Исогаи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исогаи, Рэнсукэ (1886—1967) — генерал Японской императорской армии.
 Исогаи, Хиромицу (род. 1969) — японский футболист.

Другое 
 (8251) Исогаи — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.